Jünemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Jünemann (1901–1965), deutscher katholischer Geistlicher und Mitbegründer der VVN
 Anne Jünemann (* 1979), deutsche Filmeditorin 
 Annette Jünemann (* 1959), deutsche Politikwissenschaftlerin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg
 Benno Jünemann (1924–2011), deutscher Komponist, Chorleiter, Organist, Lehrer
 Bernhard Jünemann (* 1950), deutscher Journalist
 Didi Jünemann (* 1952), deutscher Kabarettist
 Elisabeth Jünemann (* 1955), deutsche Sozialethikerin
 Hans Jünemann (1926–2012), deutscher Fußballspieler
 Hilde Obels-Jünemann (1913–1999), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Igna Maria Jünemann (auch: Ina Jünemann, Pseudonym: Igna Maria; 1892–1976), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Josef Jünemann (* 1963), deutscher Heeresoffizier und Brigadegeneral

 Klaus-Peter Jünemann (* 1956), deutscher Arzt und Urologe
 Linus Jünemann (* 1994), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Maria Regina Jünemann (1888–1978), deutsche Schauspielerin, Schriftstellerin und Journalistin
 Paul Jünemann (1891–1969), deutscher Maler
 Reinhardt Jünemann (* 1936), deutscher Ingenieur und Logistiker
 Ulli Jünemann (* 1967), deutscher Jazzmusiker
 Wilhelm Jünemann (1855–1938), deutsch-chilenischer römisch-katholischer Priester, Schriftsteller, Hellenist, Philologe, Literaturkritiker und Übersetzer